Бокк () — немецкая фамилия.
 Бокк, Владимир Владимирович (род. 1953) — советский и российский инженер, менеджер, политик.
 Бокк, Макс (1885—1949) — политик немецкого меньшинства в Эстонии.
 Бокк, Сергей Юрьевич (род. 1979) — петербургский журналист, телеведущий.

См. также 
 Бок — более распространённая транскрипция фамилии